Краснокутский — русская фамилия, имеет женскую форму Краснокутская.

Известные носители 
 Краснокутский, Александр Григорьевич (1781—1841) — генерал-майор, автор путевых очерков.
 Краснокутский, Алексей Андреевич (1913—1977) — Герой Советского Союза.
 Краснокутский, Василий Александрович — русский и советский юрист, один из авторов первой советской конституции.
 Краснокутский, Даниил Михайлович (1904—1987) — генерал-майор.
 Краснокутский, Евлампий Константинович (ум. 1922) — епископ Русской православной церкви, епископ Александровский и Павлоградский, викарий Екатеринославской епархии.
 Краснокутский, Константин Архипович (1914—1945) — Герой Советского Союза.
 Краснокутский, Николай Александрович (1818—1891) — генерал от кавалерии.
 Краснокутский, Павел Михайлович (1883—после 1930) — иерей, священномученик, местночтимый святой Украинской Православной Церкви.
 Краснокутский, Пётр Артемьевич (1849—1900) — русский скрипач, педагог.
 Краснокутский, Семён Григорьевич (1787—1840) — Действительный статский советник, обер-прокурор в 1 отделении 3 департамента Сената, декабрист.
 Краснокутский, Хаим Меерович (1904—1982) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Краснокутский район 
 Краснокутский кантон
 Краснокутский поселковый совет Харьковской области